Спектар може значити:
 Спектар (физичка хемија)
 Спектар (физика)
 Спектар (боја), или дугине боје